Pompey (hond), het hondje van Willem van Oranje
Pompey (plaats), een gemeente in het Franse departement Meurthe-et-Moselle
Pompey, bijnaam van de Engelse voetbalclub Portsmouth FC
Pompeius, die in het Engels onder de naam Pompey bekend is